Shannon má více významů:
 Shannon (jméno)
 Shannon Elizabeth
 Shannon Lucidová
 Shannon Leto
 Shannon Walkerová
 Shannon Millerová
 Shannon Bahrkeová
 Shannon (příjmení)
 
 Shannon (město) – město v Irsku
 Shannon (řeka) – řeka v Irsku
 Shannon (ostrov) – ostrov v Grónsku

Související odkazy 
 Šanon
 Shannonův a Weaverův model komunikace
 Shannonovo–Fanovo kódování

Externí odkazy